Zelenogorsk est une ville du krai de Krasnoïarsk en Russie ;
 Zelenogorsk est une ville sous la juridiction de Saint-Pétersbourg (Russie).

Homonymie de toponyme